Сёмужья:
 Сёмужья — река в Ленинградской области, впадает в Ладожское озеро.
 Сёмужья — река в Мурманской области, приток Сухой.
 Сёмужья — одно из исторических названий населённого пункта Путевая Усадьба 9 км железной дороги Луостари-Никель в Мурманской области.